Lugna favoriter kan syfta på:
 Lugna Favoriter – en kommersiell radiostation i Stockholm
 Lugna favoriter (musikalbum av Knugen Faller) – ett musikalbum av bandet Knugen Faller